Дискретное логарифмирование на эллиптической кривой — решение уравнения  относительно  при известных  и , где  — точки, принадлежащие эллиптической кривой и являющиеся зашифрованным сообщением и начальной точкой соответственно. Иначе говоря — это метод взлома системы безопасности, основанной на данной эллиптической кривой (например российский стандарт ЭП ГОСТ Р 34.10-2012), и нахождения секретного ключа.

История 
Эллиптическая криптография относится к разряду асимметричной, то есть шифрование происходит с помощью открытого ключа. Впервые этот алгоритм был независимо предложен Нилом Коблицем и  в 1985 году. Это было обосновано тем, что дискретный логарифм на эллиптической кривой оказался сложнее классического дискретного логарифма на конечном поле. До сих пор не существует быстрых алгоритмов взлома сообщения, зашифрованного с помощью эллиптической кривой, в общем случае. В основном уязвимости таких шифров связаны с рядом недочетов при подборе начальных данных.

Введение 
Данный метод основан на сведении дискретного логарифма на эллиптической кривой к дискретному логарифму в конечном поле с некоторым расширением поля, на котором была задана эллиптическая кривая. Это значительно облегчает задачу, так как на данный момент существуют достаточно быстрые субэкспоненциальные алгоритмы решения дискретного логарифма, имеющие сложность , или -алгоритм Полларда со сложностью , разработанные для конечных полей.

Теория 
Пусть  — эллиптическая кривая, заданная в форме Вейерштрасса, над конечным полем  порядка :

Предположим, что коэффициенты  таковы, что кривая не имеет особенностей. Точки кривой  вместе с бесконечноудаленной точкой , которая является нулевым элементом, образуют коммутативную группу, записывающуюся аддитивно, то есть для . Также известно, что если  — конечное поле, то порядок такой группы  по теореме Хассе будет удовлетворять уравнению .

Пусть  — подгруппа точек , определённых над . Следовательно,  — конечная коммутативная группа. Возьмем точку , порождающую циклическую группу порядка . То есть .

Задача вычисления дискретных логарифмов в  заключается в следующем. Для данной точки  найти  такое, что .

Задача вычисления дискретных логарифмов в конечном поле  заключается в следующем. Пусть  — примитивный элемент поля . Для данного ненулевого  найти  такое, что .

Пусть НОК и расширение поля  такое, что  содержит подгруппу кручения , изоморфную , то есть . Известно, что такое расширение существует. Из этого следует, что  для некоторого . В этом случае будет выполняться следующая теорема, позволяющая перейти к дискретному логарифму в расширенном конечном поле:

Теорема 
Пусть задана точка  такая, что . Тогда сложность вычисления дискретных логарифмов в группе  не больше сложности вычисления дискретных логарифмов в .

Чтобы воспользоваться данной теоремой, необходимо знать степень  расширения поля  над  и точку , для которой .

Случай суперсингулярной эллиптической кривой 
Для суперсингулярной кривой ,  и  легко находятся, при этом . Это было установлено Альфредом Менезесом, Окамото Тацуаки и Скоттом Ванстоуном в 1993 году. В своей статье они описали вероятностный алгоритм вычисления вспомогательной точки , среднее время работы которого ограничено полиномом от .

Общий случай 
Пусть  — максимальная подгруппа , порядок элементов которой является произведением простых множителей . Таким образом,  и , где  делит  и . При этом  (в случае , под нахождение точки  можно адаптировать метод для суперсингулярных кривых). Пусть  — минимальное натуральное число, для которого выполняется .

Теорема 
Пусть НОК. Тогда  и если известно разложение  на простые множители, то имеется вероятностный алгоритм вычисления точки , для которой . Среднее время работы алгоритма равно  операций в поле  для некоторой постоянной  и .

В случаях, когда НОК, алгоритм работает слишком медленно, либо не работает вовсе.

См. также 
 Дискретное логарифмирование
 Эллиптическая криптография
 Теория групп

Примечания

Литература 
 Теория
 
 Дополнение: 
 
 История
 

Шифры
Криптография
Логарифмы